Albert Grisar (1808-1869) – compositore belga
 Albert Grisar (velista) (1870-1930) – velista belga
 Angela Grisar (1973) – racquetballista cilena
 Erich Grisar (1898-1955) – scrittore e giornalista tedesco
 Hartmann Grisar (1845-1932) – religioso tedesco